Mormyrops és un gènere de peixos de la família Mormyridae endèmica del continent Africà  que, en funció de la seva morfologia, pot agrupar-se dins dels denominats «lluços del riu Nil» juntament amb el Brienomyrus, Hippopotamyrus, Marcusenius, Petrocephalus i el Pollimyrus. La seva àrea de distribució inclou la baixa Guinea i els rius Ntem, Nyanga, Kouilou-Niari i Ogooué.

Morfologia 
Aquest gènere posseeix petites barbes i es caracteritza per posseir un cap allargat que pot arribar a mesurar el doble del seu alt. Manquen de l'extensió de l'aparell bucal dels peixos elefant. La forma del seu cos i la seva morfologia general ha donat lloc al fet que siguin coneguts entre els aficionats als aquaris amb el nom de «balenes nadons» tot i que les veritables balenes són mamífers. Altres noms inapropiats inclouen el terme «peixos dofí».

Poder arribar fins als 150 cm i són populars per la seva carn de caràcter fina i delicada (pel que tenen una gran importància econòmica) de fet, un d'ells va ser anomenat Mormyrops deliciosus per Leach en 1818, abans de convertir-se en Mormyrops anguilloides per la llei de sinonímia de Linné.

Estat de conservació 
Respecte a l'estat de conservació es pot indicar que d'acord amb la UICN, la majoria de les espècies d'aquest gènere poden catalogar-se en la categoria de «risc mínim (LC o LR/lc)».

Taxonomia 

 Mormyrops anguilloides (Linnaeus, 1758)
 Mormyrops attenuatus (Boulenger, 1898)
 Mormyrops batesianus (Boulenger, 1909)
 Mormyrops breviceps (Steindachner, 1894)
 Mormyrops caballus (Pellegrin, 1927)
 Mormyrops citernii (Vinciguerra, 1912)
 Mormyrops curtus (Boulenger, 1899)
 Mormyrops curviceps (Román, 1966)
 Mormyrops engystoma (Boulenger, 1898)
 Mormyrops furcidens (Pellegrin, 1900)
 Mormyrops intermedius (Vinciguerra, 1928)
 Mormyrops lineolatus (Boulenger, 1898)
 Mormyrops mariae (Schilthuis, 1891)
 Mormyrops masuianus (Boulenger, 1898)
 Mormyrops microstoma (Boulenger, 1898)
 Mormyrops nigricans (Boulenger, 1899)
 Mormyrops oudoti (Daget, 1954)
 Mormyrops parvus (Boulenger, 1899)
 Mormyrops sirenoides (Boulenger, 1898)
 Mormyrops zanclirostris (Günther, 1867)

Filogènia

Referències

Enllaços externs 

 Mormyrops (en Fishbase)

Mormirins